Ceriodaphnia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1853. Ceriodaphnia ingår i familjen Daphniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Ceriodaphnia